Blanco Encalada ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Blanco Encalada (1790–1876), chilenischer Militär und Politiker
 Ventura Blanco Encalada (1782–1856), chilenischer Politiker argentinischer Herkunft

Blanco Encalada steht auch für:
 Blanco Encalada (Schiff, 1875), chilenisches Panzerschiff
 Blanco Encalada (Schiff, 1893), chilenischer Kreuzer
 Almirante Blanco Ecalada (DLH 14), chilenischer Lenkwaffen-Zerstörer (1962)